Сен-Іле́р-Тор'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Ліможа, 21 км на південь від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Ілер-Тор'є на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-Тор'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез